Desa Lambangkuning kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lambangkuning (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 112,08), Jawa Timur, 
 Desa Lambangkuning (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 113,06), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar